Юрий Муравицкий:
 Муравицкий, Юрий Адольфович (1947—2015) — советский и украинский актёр театра и кино, заслуженный артист Украины.
 Муравицкий, Юрий Витальевич (род. 1978) — российский режиссёр, драматург, директор Московского фестиваля уличного искусства «Открытое небо».